Евге́ний Кузьми́ч Крю́ковцев (р. 26 июня 1938 года, Почеп, Орловская область (ныне Брянская) — советский и российский валторнист и музыкальный педагог, артист оркестра Большого театра и академического симфонического оркестра Московской филармонии, преподаватель Московской консерватории и музыкального колледжа при Московской консерватории, лауреат всесоюзного конкурса, Заслуженный работник культуры Российской Федерации.

Награды и звания 
 Лауреат II премии Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей (1963)
 Член Союза Театральных деятелей России (1971)
 Ветеран Большого театра СССР (1989)
 Заслуженный работник культуры Российской Федерации (1992)

Литература

Ссылки 
 Евгений Крюковцев на сайте Академического музыкального колледжа при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского

Валторнисты России
Валторнисты по алфавиту
Академические музыканты России
Музыканты Симфонического оркестра Большого театра
Музыканты Академического симфонического оркестра Московской филармонии
Выпускники Московской консерватории
Преподаватели Московской консерватории